Amitsuarsuup Tasia bezeichnet:
 Amitsuarsuup Tasia (See, Nanortalik), See im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Amitsuarsuup Tasia (See, Pituffik), See im gemeindefreien Gebiet Pituffik, Grönland